Joseph Payne (1808-1876), pédagogue britannique
 Joseph Payne (1937-2008), musicien britannique
 Joe Payne (1914-1975), footballeur britannique